Con el nombre de Colón se conoce a las siguientes monedas:

 Colón, moneda de Costa Rica;
 Colón, moneda de El Salvador hasta 2001 cuando fue reemplazado por el dólar estadounidense.